Haukajävrik kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haukajävrik (sjöar, lat 69,88, long 27,90), Lappland, 
 Haukajävrik (sjöar, lat 69,62, long 27,45), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar